Wölfli (Woelfli, Wolfli) může být:
 Adolf Wölfli (1864, Bowil – 1930, Waldau) byl švýcarský výtvarník, hudební skladatel a spisovatel
 Heinrich Wölfli (1470–1532), švýcarský kánony a humanista
 Marco Wölfli (* 1982, Grenchen), švýcarský fotbalový brankář a reprezentant

Související články 
 Wölfflin (Woelfflin, Wölflin)
 Wölfle
 Wölfl
 Vlček

Švýcarská příjmení